Роман Нойщетдер е германски и руски футболист, играещ като опорен полузащитник. Играе за тима на Шалке 04 и националния отбор на Русия. Син на бившия футболист Пьотр Нойщейтдер, Роман е роден на територията на бившия СССР, но е израснал в Германия. По произход Нойщейтдер е волжки немец.

Кариера 
Роман израства в школата на Майнц 05, където дълги години играе баща му Пьотр. През 2006 г. е привлечен във втория тим на клуба. Играе три сезона в Оберлигата, преди да дебютира за мъжкия тим през 2008 г. Изиграва 16 мача за Майнц през сезон 2008/09. Тимът завършва втори във Втора Бундеслига и печели промоция в елита.

През 2009 г. преминава в Борусия Мьонхенгладбах. През първия си сезон среща трудности в първия тим и записва само 2 мача. В сезон 2010/11 обаче успява да се пребори за титулярно място и помага на Гладбах да се класира на 4-то място на следващия сезон. Играе за Борусия до лятото на 2012 г., когато преминава в Шалке 04. В отбора от Гелзенкирхен играе предимно като централен защитник.

На 14 ноември 2012 г. дебютира за националния отбор на  в контрола с .

През 2015 г. се появява информация за вероятното натурализиране на Нойщейтдер с цел да играе за руския национален отбор. През май 2016 г. лично президентът на Русия Владимир Путин подписва указ за издаване на руско гражданство на Роман.

Нойщедтер е повикан в състава на „Сборная“ от треньора Леонид Слуцки за Евро 2016. Полузащитникът дебютира за националния отбор, влизайки като резерва в контрола с .

След като получава руски паспорт, Роман е спряган за трансфер в ЦСКА Москва.

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в national-football-teams

Германски футболисти
Руски футболисти
Футболисти на Майнц 05
Футболисти на Борусия Мьонхенгладбах
Футболисти на Шалке 04
Родени в Днипро